Rebutia ist eine Pflanzengattung in der Familie der Kakteengewächse (Cactaceae). Der botanische Name ehrt den französischen Winzer und Sukkulentengärtner Pierre Rebut (1827–1898).

Beschreibung

Vegetative Merkmale 
Die Arten der Gattung Rebutia sind kleine bis zwergige Pflanzen, die einzeln oder in vieltriebigen Polstern wachsen. Sie besitzen faserige Wurzeln oder bilden Pfahlwurzeln aus. Ihre Triebe sind kugelförmig bis kurz zylindrisch. Die Rippen sind wenig auffällig oder fehlen vollständig. Stattdessen sind meist Höcker vorhanden. Die auf ihnen befindlichen Areolen sind kreisrund, oval, elliptisch oder linealisch. Die aus ihnen entspringenden schwachen Dornen lassen sich nur schwierig in Mittel- und Randdornen unterscheiden.

Blüten 
Die häufig zahlreichen trichterförmigen Blüten erscheinen seitlich oder an der Basis der Triebe. Sie öffnen sich am Tag, sind unterschiedlich gefärbt, häufig jedoch tieforangefarben oder gelb. Ihr Pericarpell und die Blütenröhre sind mit zahlreichen kleinen Schuppen besetzt, deren Achsel kahl oder gelegentlich mit wenigen Haaren oder Borsten tragen. Die kurze bis verlängerte schlanke Blütenröhre ist manchmal gebogen. Die Staubblätter sind in nur einem Kreis angeordnet.

Früchte und Samen 
Die kleinen fast kugelförmigen Früchte sind dünnwandig. Anfangs sind sie saftig, vertrocknen bei der Reife jedoch. An den Früchten haftet ein ausdauernder Blütenrest. Die in ihnen enthaltenen eiförmigen Samen sind schwarzbraun bis schwarz und glänzend oder etwas matt. Ihre Oberfläche ist gehöckert, mehr oder weniger glatt oder weist eine etwas bis ausgeprägt faltige Cuticula.

Chromosomen 
Die Basischromosomenzahl der Gattung entspricht mit  der aller Kakteengewächse.

Verbreitung 
Das Verbreitungsgebiet der Gattung Rebutia erstreckt sich von Bolivien bis in den Nordwesten Argentiniens. Es umfasst die Ost-Anden und benachbarte Gebiete.

Systematik

Äußere Systematik 
Die Gattung Rebutia wird innerhalb der Familie der Kakteengewächse in die Tribus Trichocereeae eingeordnet. Molekulargenetische Untersuchungen durch Christiane Ritz und Mitarbeiter von 2007, die 2011 bestätigt wurden, ergaben folgende Verwandtschaftsverhältnisse:

Innere Systematik 

Die Gattung wurde 1895 durch Karl Moritz Schumann aufgestellt. Ihre Typusart ist Rebutia minuscula.

Systematik nach Anderson/Eggli 2005 
Die Gattung Rebutia kann in folgende drei Untergattungen gegliedert werden:
 Rebutia subg. Rebutia:Die Wurzeln sind faserig und die Rippen vollständig in Höcker aufgelöst. Das Pericarpell und die Blütenröhre sind mit Schuppen besetzt, deren Achseln kahl sind oder Haare aber nie Borsten tragen. Die Basis der Blütenröhre ist nicht mit den Staubblättern und dem Griffel verwachsen.
 Rebutia subg. Aylostera:Die Wurzeln sind faserig oder rübenartig verdickt. Die Rippen sind mehr oder weniger vollständig in Höcker gegliedert. Das Pericarpell und die Blütenröhre sind mit Schuppen besetzt, deren Achseln Haare und Borsten tragen. Die Basis der Blütenröhre ist teilweise oder vollständig mit den Staubblättern und dem Griffel verwachsen.
 Rebutia subg. Mediolobivia:Die Wurzeln sind faserig oder rübenartig verdickt. Die Rippen sind häufig deutlich sichtbar teilweise in Höcker gegliedert. Das Pericarpell und die Blütenröhre sind mit Schuppen besetzt, deren Achseln Haare und aber keine Borsten tragen. Die Basis der Blütenröhre ist kaum oder nicht mit den Staubblättern und dem Griffel verwachsen.

Zur Gattung gehören die folgenden Arten:

 Untergattung Rebutia
 Rebutia marsoneri  = Rebutia minuscula 
 Rebutia minuscula 
 Rebutia padcayensis 
 Rebutia wessneriana  = Rebutia minuscula 
 Rebutia xanthocarpa   = Rebutia minuscula 
 Untergattung Aylostera 
 Rebutia albiflora  = Aylostera deminuta 
 Rebutia albopectinata  ≡ Aylostera albopectinata 
 Rebutia brunnescens 
 Rebutia deminuta  ≡ Aylostera deminuta 
 Rebutia deminuta subsp. deminuta
 Rebutia deminuta subsp. kupperiana  = Aylostera deminuta 
 Rebutia fabrisii 
 Rebutia fiebrigii  = Aylostera deminuta 
 Rebutia flavistyla  = Aylostera deminuta 
 Rebutia fulviseta  = Aylostera deminuta 
 Rebutia heliosa  = Aylostera deminuta 
 Rebutia huasiensis  = Aylostera pygmaea 
 Rebutia leucanthema  = Aylostera eos 
 Rebutia narvaecensis  = Aylostera deminuta 
 Rebutia perplexa  = Aylostera deminuta 
 Rebutia pseudodeminuta  = Aylostera deminuta 
 Rebutia pulvinosa  = Aylostera deminuta 
 Rebutia simoniana  = Aylostera deminuta 
 Rebutia spegazziniana  = Aylostera deminuta 
 Rebutia spinosissima  = Aylostera deminuta 
 Untergattung Mediolobivia 
 Rebutia aureiflora  = Aylostera einsteinii 
 Rebutia einsteinii  ≡ Aylostera einsteinii 
 Rebutia fischeriana  = Aylostera einsteinii 
 Rebutia gonjianii  = Aylostera einsteinii 
 Rebutia nigricans  = Aylostera pygmaea 
 Rebutia pygmaea  ≡ Aylostera pygmaea 
 Rebutia ritteri 
 Rebutia steinmannii  = Aylostera pygmaea 

Synonyme der Gattung sind Mediorebutia  (nom. inval. ICBN-Artikel 29.1), Aylostera  (1903), Mediolobivia  (1934), Echinorebutia  (1935, nom. inval. ICBN-Artikel 36.1), Eurebutia  (1935, nom. inval. ICBN-Artikel 36.1), Setirebutia  (1935, nom. inval. ICBN-Artikel 36.1), Cylindrorebutia  (1935, nom. inval. ICBN-Artikel 36.1), Scoparebutia  (1938, nom. inval. ICBN-Artikel 32.1c, 36.1) und Digitorebutia  (1940).

Systematik nach N.Korotkova et al. (2021) 
Nach der Wiederanerkennng der Gattungen Aylostera (einschließlich Mediolobivia und Digitorebutia) sowie Weingartia (einschließlich Sulcorebutia und Cintia) umfasst die Gattung nur noch folgende Arten:
 Rebutia borealis 
 Rebutia fabrisii 
 Rebutia minuscula 
 Rebutia padcayensis 
 Rebutia pulchra  ≡ Sulcorebutia pulchra 
 Rebutia ritteri 
 Rebutia steinbachii 
 Rebutia steinbachii subsp. steinbachii
 Rebutia steinbachii subsp. verticillacantha  ≡ Sulcorebutia verticillacantha

Nachweise

Literatur 
 
 Stefano Mosti, Nadeesha Lewke Bandara, Alessio Papini: Further insights and new combinations in Aylostera (Cactaceae) based on molecular and morphological data. In: Pakistan Journal of Botany. Band 43, Nummer 6, 2011, S. 2769–2785 (online).
 Christiane M. Ritz, Ludwig Martins, Rainer Mecklenburg, Vadim Goremykin and Frank H. Hellwig: The molecular phylogeny of Rebutia (Cactaceae) and its allies demonstrates the influence of paleogeography on the evolution of South American mountain cacti. In: American Journal of Botany. Band 94, 2007, S. 1321–1332 (DOI:10.3732/ajb.94.8.1321).

Einzelnachweise

Weblinks